«Петербург. Только по любви» — российский комедийно-мелодраматический киноальманах. Режиссёрами выступили Рената Литвинова, Аксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова, Наталья Кудряшова, Анна Пармас и Авдотья Смирнова.

Был фильмом открытия 27-го кинофестиваля «Кинотавр» в июне 2016 года. В прокат вышел 22 сентября 2016 года.

Сюжет 
Киноальманах состоит из семи независимых друг от друга новелл, в каждой из которых свои актёры, режиссёры, сценаристы и операторы. Сквозной нитью в новеллах проходят лишь три темы — любовь, Петербург и любовь к Петербургу.

Новеллы 
 «Сны Иосифа» — режиссёр Рената Литвинова
 «Девочки» — режиссёр Анна Пармас
 «Утро» — режиссёр Оксана Бычкова
 «Селфи» — режиссёр Аксинья Гог
 «Аничков мост» — Наталья Кудряшова
 «Просто концерт» — режиссёр Наталья Назарова
 «Выгул собак» — режиссёр Авдотья Смирнова

В ролях 

«Сны Иосифа»
 Софья Эрнст — Инна
 Яна Сексте — Люба
 Ульяна Добровская
 Рената Литвинова — Маргарита
 Василий Горчаков — Василий
 Любовь Инжиневская — актриса
 Мари-Луиз Бонди-Бишофберже — Мари-Луиз
 Максим Виторган — актёр в роли Довлатова

«Девочки»
 Светлана Камынина — Таня
 Надежда Маркина — мать Тани
 Фёдор Лавров — Лебедев, врач УЗИ
 Альбина Тиханова — гардеробщица
 Ирина Соколова

«Утро»
 Надежда Лумпова — Полина
 Александр Паль — Саша Братов

«Селфи»
 Анастасия Пронина — Марго
 Никита Смольянинов — Саша
 Эрик Кения — Заза

«Аничков мост»
 Полина Кутепова — Марина
 Джералд Огер

«Просто концерт»
 Анна Уколова — Оля
 Маша Уросова — дочь Оли

«Выгул собак»
 Анна Михалкова — Вера
 Геннадий Смирнов — Андрей
 Михаил Боярский — колдун
 Сергей Уманов — Сергей

Критика 
Киноальманах получил смешанные отзывы кинокритиков.

Юрий Гладильщиков писал: «У фильма — концептуальное завершение. Все женщины из альманаха несчастны в очень красивом Петербурге, кроме той, у которой пока что утро жизни, еще не столкнувшейся с реальностью».

Борис Иванов охарактеризовал картину как «слабоватая артхаусная подборка короткометражных историй о Петербурге, снятых российскими женщинами-режиссерами».

Директор фестиваля «Open Cinema» Тамара Ларина писала: «Развлекательный винегрет диапазоном от мелодрамы до анекдота — блюдо негурманское, однако же не арт-хаусом единым сыт киноман. Коль скоро альманах кроме города и гендера ничем не объединен, то и оценивать его стоит как семь отдельных короткометражек».

Денис Рузаев из Timeout.ru писал: «Коллективный портрет редко получается аутентичным, но то и дело прибегающий к открыточным пейзажным интерлюдиям „Петербург“ смотрится собранием даже не посвящений, а анекдотов. С соответствующим набором штампов».

Алиса Таёжная из The Village писала: «Вы когда-нибудь видели студенческие короткометражки в киношколах? „Петербург: Только по любви“ напоминает их все, только снятые дорого и с участием любимых актеров».

Фильм был включён в число 20 самых заметных российских лент 2016 года по версии Meduza.

См. также 
 Москва, я люблю тебя! (2010)

Примечания

Ссылки 
 Фильм  на сайте СТВ
 
 

Фильмы России 2016 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы СТВ
Кинокомедии 2016 года
Киноальманахи России
Романтические кинокомедии России
Молодёжные комедийные фильмы России
Фильмы на русском языке
Фильмы Оксаны Бычковой
Фильмы Ренаты Литвиновой
Фильмы Авдотьи Смирновой
Фильмы о Санкт-Петербурге